Malea ist:

in der Antike:
 Malea (Arkadien), eine Stadt in Arkadien, etwa 2 km östlich des heutigen Leontari in Griechenland
 Malea (Lesbos), eine Stadt auf Lesbos, nördlich von Mytilene beim heutigen Panagiouda
 ein Berg auf Taprobane, vermutlich der Sri Pada in Sri Lanka

in der Geographie
 Kap Malea, Kap an südlichsten Ausläufer der Lakonischen Halbinsel auf der Peloponnes
 Malea (Mureș), ein Dorf in Rumänien

in der Biologie:
 Malea (Schnecken), die Gattung Malea Vallenciennes (1832) aus der Familie Tonnenschnecken (Tonnidae)
 Malea (Pflanzen), die Gattung Malea Lundell aus der Familie Heidekrautgewächse (Ericaceae)

Siehe auch: Mallea